Цоколь — в архітектурі нижня частина зовнішньої стіни, що безпосередньо лежить на фундаменті.
 Цоколь — частина електричної лампи, яка служить для закріплення лампи в патроні і забезпечення її контакту з електричним колом.
 Цоколь Едісона
 Континентальний цоколь
 цоколь гір

Прізвище 
 Цоколь Андрій Якимович

Посилання